Imię i nazwisko Louis Chevalier nosili lub noszą m.in.:
 Louis Chevalier  (1911–2001) – francuski historyk i demograf
 Louis Chevalier (1921–2006) – francuski lekkoatleta, chodziarz, olimpijczyk z 1948 i 1952